Джузеппе Піацці (1746—1826) — італійський астроном, священик, член ордену театинців.
 Джузеппе Піацці (1907—1963) — італійський римокатолицький єпископ.

 Чарльз Піацці Сміт (1819—1900) — англійський астроном.

 1000 Піацці — астероїд головного поясу.
 Піацці — місячний кратер.
 Піацці-Сміт — місячний кратер.